Collège Saint-Clément peut désigner notamment :
 le collège Saint-Clément de Prague ou Clementinum (collège jésuite installé dans un ancien couvent dominicain, devenu le siège de la Bibliothèque nationale de Prague) 
 le collège Saint-Clément de Metz (collège jésuite installé dans une ancienne abbaye bénédictine)